

Geografia 
 Blackfoot – località dell'Alberta (Canada)
 Blackfoot – capoluogo della Contea di Bingham, Idaho (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Blackfoot – gruppo musicale southern rock statunitense

Altro 
 Confederazione Blackfoot – confederazione di nativi americani